Grand Theft Auto je lahko:

 Kraja motornih vozil, ki velja za kaznivo dejanje praktično v vseh sodnih sistemih po svetu
 Grand Theft Auto, serija video iger, ki jih razvija Rockstar Games
 Grand Theft Auto, prva izdaja iz serije iz leta 1997
 Grand Theft Auto Advance, preprosto poznan tudi samo kot Grand Theft Auto, izdan leta 2004
 Grand Theft Auto, film iz leta 1977, ki ga je režiral Ron Howard